Dinmore kan syfta på följande:

 Dinmore, Herefordshire, civil parish i England, Storbritannien
 Dinmore, Queensland, ort i Australien